Понхва:

 Понхва — уезд в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.
 Понхва — станция Пхеньянского метрополитена.